Matteucci ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Matteucci (* 1995), italienische Tennisspielerin
 Antonio Matteucci (1802–1866), Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche
 Carlo Matteucci (1811–1868), italienischer Physiker und Neurophysiologe
 Domenico Matteucci (1895–1976), italienischer Sportschütze
 Felice Matteucci (1808–1887), italienischer Ingenieur
 Girolamo Matteucci (* um 1544; † 1609), Bischof von Viterbo und Toskana
 Pellegrino Matteucci (1850–1881), italienischer Afrikareisender

Siehe auch:
 Matteucci-Effekt, magnetoelastischer Effekt (Änderung der Permeabilität bei Torsion) (online)
 Matteucci-Medaille
 Matteuccio (eigentl. Matteo Sassano; 1667–1737), italienischer Sänger (Sopran-Kastrat)